Erich Röper ist der Name folgender Personen:

* Erich Röper (Mediziner) (1884–1957), deutscher Mediziner und Politiker (DVP, FDP), MdHB
 Erich Röper (Jurist) (* 1939), deutscher Jurist